Дзифт ( от арабски) може да се отнася за:

 Дзифт – асфалт, черна земна смола, смола за спойка на пътни настилки.
 Дзифт – дъвка занимавка.
 Дзифт – изпражнения (разг. лайна).
 Дзифт – български игрален филм от 2008 година.